Адель Амруш (;  7 марта 1968 года, Алжир) — алжирский и бельгийский футболист, тренер и функционер.

Биография 
Начинал свою карьеру на родине. В 24 года переехал в Европуц, где Амруш выступал за австрийские и бельгийские команды. После завершения карьеры остался жить в Бельгии, где он несколько лет занимал должность генерального директора клуба «Юнион».

В 2002 году алжирец начал свою тренерскую карьеру в коллективе из Демократической Республики Конго «Мотема Пембе». Его он приводил к победе в чемпионате и в кубке страны.

Некоторое время Амруш работал на территории постсоветского пространства. В 2005 году он занимал должность технического директора в украинской «Волынь», а чуть позднее он руководил Азербайджанским «Гянджларбирлийи». Специалист также работал с рядом африканских сборными: Экваториальной Гвинеи (2004), Бурунди (2007—2012), Кенией (2013—2014), Ливией (2018). В августе 2019 года он возглавил сборную Ботсваны.

Достижения 
 Чемпион ДР Конго: 2004
 Обладатель Кубка ДР Конго (2): 2003, 2006
 Обладатель Кубка КЕСАФА: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Transfermarkt

Футболисты Алжира
Игроки ФК «ОМР Эль-Аннассер»
Игроки ФК «УСМ Алжир»
Игроки ФК «Ла-Лувьер»
Игроки ФК «Монс»
Игроки ФК «Дендермонде»
Футбольные тренеры Алжира
Тренеры ФК «Мотема Пембе»
Игроки ФК «Фаворитен»
Тренеры ФК «УСМ Алжир»
Тренеры ФК МК Алжир
Тренеры сборной Экваториальной Гвинеи по футболу
Тренеры сборной Бурунди по футболу
Тренеры сборной Кении по футболу
Тренеры сборной Ливии по футболу
Тренеры сборной Ботсваны по футболу
Тренеры сборной Йемена по футболу